Wu steht für:
 Wu-Familie, auf Wu Tai Bo geradlinig zurückzuführende Abstammungslinie
 Wu (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wu (Suzhou) ehemaliger Kreis () in der chinesischen Provinz Jiangsu auf dem Gebiet der heutigen Stadtbezirke Wuzhong (Suzhou) und Xiangcheng (Suzhou)
 Wú, Ausdruck in der chinesischen und der japanischen Philosophie, siehe Mu (Philosophie)
 Wu Jiang, rechter Nebenfluss des Jangtsekiang in Guizhou und Chongqing
 Wu-Experiment zum Nachweis der Paritätsverletzung
 Zauberpriester der Shang-Dynastie, siehe Wuismus
 (2705) Wu, Asteroid des inneren Hauptgürtels.
 in der Polnischen Sprache gebräuchliche Aussprache der Buchstabierung des Buchstaben W

Wu (吳) ist der Name folgender historischer Staaten, sowie einer dort gesprochenen Sprache:
 Wu (Staat) zur Zeit der Frühlings- und Herbstannalen
 Wu-Dynastie (222–280), chinesische Dynastie zur Zeit der Drei Reiche, die aus dem gleichnamigen Fürstentum entstand
 Wu (Zehn Königreiche) (904–937), eines der Zehn Königreiche in China
 Wu (Sprache), chinesische Sprache

Wu (武, wörtlich: militär[isch]) ist Name oder posthumes Epithet folgender chinesischer Herrscher:
 Wu (Zhou-König) (Zhou Wuwang, ?–1043), König Wu der Zhou-Dynastie
 Qi Wugong (?–825 v. Chr.), Herzog Wu des Staates Qi
 Lu Wugong (?–816 v. Chr.), Herzog Wu des Staates Lu
 Chen Wugong (?–781 v. Chr.), Herzog Wu des Staates Chen
 Wu von Chu (–690 v. Chr.), König Wu des Staates Chu
 Jin Wugong (?–677 v. Chr.), Herzog Wu der Staaten Quwo und Jin
 Qin Wugong (?–678 v. Chr.), Herzog Wu des Staates Qin
 Qin Wuwang (?–310 v. Chr.), König Wu des Staates Qin
 Zhao Wuwang (?–299 v. Chr.), bekannter als König Wuling von Zhao
 Han Wudi (156–87 v. Chr.), Kaiser Wu der Han-Dynastie
 Wei Wudi, Wu von Wei, posthumer Name von Cao Cao (155–220)
 Jin Wudi (236–290), Kaiser Wu der Jin-Dynastie
 Song Wudi (363–422), Kaiser Wu der Früheren Song-Dynastie
 Qi Wudi (440–493), Kaiser Wu der Südlichen Qi-Dynastie
 chinesischer Name eines der frühjapanischen Fünf Könige von Wa, 5. Jahrhundert
 Liang Wu Di (464–549), Kaiser Wu der (Südlichen) Liang-Dynastie
 Chen Wudi (503–559), Kaiser Wu der (Südlichen) Chen-Dynastie
 Wu (Nördliche Zhou) (?–578), chinesischer Kaiser der Nördlichen Zhou-Dynastie
 Wu Zetian (625–705), chinesische Kaiserin der T’ang-Zeit.

 Wu (Shu Han) († 245), chinesische Kaiserin
 Wu (Sun Jian) († 202), chinesische Generalsgattin

WU steht für:
 Harry Potter: Wizards Unite, Augmented-Reality-Spiel von Niantic
 Waggon Union, einen Hersteller von Schienenfahrzeugen und Maschinen
 Wirtschaftsuniversität Wien
 wasserundurchlässig, zum Beispiel WU-Beton
 frühere Westfälische Union aus Hamm.

WU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Bristol
 Österreich: Bezirk Wien-Umgebung (seit 2017 auslaufend)
 Polen: Ochota (Warschau), Stadtbezirk von Warschau.

Geografisches:
 Wu-Nunatak, Antarktis

Abkürzung